Kenneth Green puede hacer referencia a:
Kenny Leroy Green (n. 1964), exbaloncestista estadounidense;
Kenneth Anthony «Kenny» Green (n. 1967), exbaloncestista estadounidense; o a
Kennet «Ken» Green (1924 - 2001), futbolista británico.